Вейк-ан-Зеє 1990 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 52-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 12 по 28 січня 1990 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Переможцем турніру вдруге став Джон Нанн.

 Категорія: 13.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1990 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1990 у шахах
Січень 1990